Melgaço puede ser:

 Melgaço (Brasil), municipio del estado de Pará (Brasil).
 Melgaço (Portugal), municipio del distrito de Viana do Castelo (Portugal).